Köhler este numele de familie al următoarelor personalități:

 August Köhler (1866 - 1946), fizician german, inovator în domeniul opticii
 Axel Köhler (n. 1960), contratenor german
 Benjamin Köhler (n. 1980), fotbalist german
 Georges J. F. Köhler (1946 - 1995), biolog german, laureat al Premiului Nobel pentru Fiziologie sau Medicină
 Heinz Köhler (n. 1942), politician german, membru al Partidului Social Democrat al Germaniei
 Horst Köhler (n. 1943), fost președinte al Germaniei
 Michael Köhler (n. 1965), dirijor german
 Wofgang Köhler (1923-2003), compozitor german

Vezi și 
 Kohler

Nume de familie